

События 
 22 июня 1372 — Битва при Ла-Рошели, морское сражение, состоявшееся 22 июня 1372 года между франко-кастильским и английским флотом. Кастильский флот состоял из 22 галер, в то время как англичане располагали 50 судами. Франко-кастильские войска одержали в этом сражении уверенную победу, наголову разгромив английский флот. Французы впервые со времени гибели французского флота при Слёйсе в 1340 году смогли ликвидировать превосходство англичан на море.
 Лето — третий поход великого князя литовского Ольгерда и Михаила на Москву. Москвичи разбили сторожевой полк Ольгерда. Через несколько дней Ольгерд вынужден отступить. Заключён Любутский мир между великим княжеством Московским и великим княжеством Литовским.
 Предположительная дата создания Стефаном Пермским пермской письменности.
 1372—1377 — король Вьетнама Чан Дуе Тонг.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1372 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1372 году

См. также